Президентские выборы в Гвинее 2010 года прошли 27 июня (1-й тур). Второй тур прошёл 7 ноября. Эти выборы называются первыми свободными с момента получения страной независимости в 1958 году.

В выборах приняли участие 24 кандидата, в том числе четыре бывших премьер-министра: Сидья Туре (1996-99), Селу Далейн Диалло (2004-06), Франсуа Лонсени Фалль (2004) и Лансана Куйяте (2007-08). Диалло, Туре и оппозиционный деятель Альфа Конде изначально назывались фаворитами выборов.

Руководители военной хунты — находящийся в Марокко председатель Национального совета за демократию и развитие Гвинеи Мусса Дадис Камара и и.о. президента Гвинеи Секуба Конате — не выставляли свои кандидатуры на выборах.

Отмечается, что предвыборная кампания прошла энергично. Важным фактором, положительно повлиявшим на свободу предвыборной кампании, стало обещание министра обороны удерживать солдат в казармах. За прозрачностью выборов следили 4000 наблюдателей; по словам главы наблюдателей, экс-президента Нигерии Якубу Говона, голосование прошло мирно и в соответствии с законодательством.

Результаты 
По результатам первого тура, Селу Далейн Диалло набрал 39,72% голосов против 20,67% у ближайшего конкурента — Альфы Конде. Таким образом, был проведён второй тур. Явка на выборах составила около 77%.

Отмечается, что этнические и региональные факторы оказывают серьёзное влияние на предпочтения гвинейцев: так, Диалло представляет пелу (часть народа фульбе), а Конде — народ малинке (мандинка); два этих этноса являются самыми крупными в Гвинее.

Проведение второго тура было запланировано на 18 июля, однако несколько раз переносилось. 5 октября окончательная дата выборов была назначена на 24 октября, но вскоре дата выборов была перенесена на 7 ноября.

После подсчёта половины голосов во втором туре, за Диалло было отдано 51,8% голосов против 48,2% у Конде. Однако после подсчёта всех голосов, Альфа Конде получил 52,52% голосов против 47,48% у Диалло. 15 ноября Конде объявил о своей победе на выборах, после чего в стране обострились межэтнические столкновения.

См. также 
 Парламентские выборы в Гвинее (2013)

Примечания 

Выборы в Гвинее
Июнь 2010 года
Гвинея
2010 год в Гвинее